Гло́ба — українське прізвище.

 Глоба Алла Григорівна (* 1946) — заслужений працівник культури України.
 Глоба Андрій Олександрович (* 1999) — український футболіст, півзахисник клубу «Кремінь».
 Глоба Андрій Павлович — російський поет, драматург, перекладач.
 Глоба Богдан Сергійович — український правозахисник, ЛГБТ-активіст.
 Глоба Василь Андріанович (1949—2019) — оператор машинного доїння колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 9—11-го скликань.
 Іван Глоба — останній генеральний писар Запорізької Січі.
 Глоба Костянтин Вікторович — український адвокат.
 Глоба Лазар Остапович — осавул війська Запорізького.
 Глоба Микола Васильович (1859—1941) — український і російський живописець.
 Глоба Павло Павлович — радянський та російський астролог.

Див. також 
 Парк Лазаря Глоби

Примітки 

Українські прізвища